Tehov is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Tehov (okres Praha-východ), gemeente in okres Praha-východ
 Tehov (okres Benešov), gemeente in okres Benešov